Маньини () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Маньини, Ардико (1928—2020) — итальянский футболист, защитник.
 Маньини, Филиппо (род. 1982) — итальянский пловец, 4-кратный чемпион мира.